Vazio (astronomia)
Vazio (sentimento)

Matemática
Conjunto vazio
Produto vazio

Desambiguação